

Тіуші — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Тіуші — присілок, Палкінський район, Псковська область